

Ludzie 
 Krum – imię męskie używane w Bułgarii
 Krum – nazwisko
  – niemiecka szachistka
  i Howard Krum (syn Charlesa) – twórcy dalekopisu
  – niemiecki polityk, burmistrz Idstein
  – amerykański polityk
  – niemiecka była pastor ewangelicko-reformowana
  – szwajcarski burmistrz (XV/XVI w.)
  – burmistrz St. Louis
  – argentyńska aktorka
 Wiktor Krum – fikcyjna postać z cyklu o Harrym Potterze
 Krum (Korum) – władca Bułgarii (VIII/IX w.)
  (wł. Douglas William Krum Jr.) – amerykański raper
 Krum (wł. Krum Sirakow) – bułgarski piosenkarz
  – szwajcarski autor komiksów
 „Krum” – pseudonim Sergeja Antonowa, tajnego agenta wywiadu bułgarskiego

Miejscowości 
 Krum – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Krum – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie

Inne 
 Krum – sztuka teatralna Hanocha Levina

Zobacz też 
 
 Car Krum – organizacja wojskowa
 Kruma – miasto w Albanii
 Ród Kruma – dynastia władców bułgarskich
 Zakon Kruma – zbiór praw

Przypisy